Му́рино — название железнодорожных платформ.
* Мурино — остановочный пункт, станция, платформа Восточно-Сибирской железной дороги.
 Мурино — название станции (платформы) Девяткино Октябрьской железной дороги до 1923 года.
 Мурино — бывшее название платформы Новая Охта Октябрьской железной дороги.